Арги́ры  — выдающаяся аристократическая семья Ромейской империи, действовала с середины IX века до самого конца государства в XV веке, хотя и прошла свой политический пик после середины XI века.

Родовая фамилия Аргѝрос (), латинизированный вариант Argyrus и женский вариант Argyre (Ἀργυρή). Также использовались другие фамильные формы: Аргирόпуло (Ἀργυρόπουλος) и женская Аргирополѝна (Αργυροπουλίνα).

Род Аргиров (Argyroi), вероятно, возник в провинции Харсиан (Charsianon) в центральной Анатолии, где они имели большие поместья. Следовательно, они принадлежали к анатолийской земельной военной аристократии («динатои»). Аргиры являлись одной из самых ранних и почти архетипической семьей, которая появилась на политической арене вместе со знатным семейством Дуками. Впервые дом был надежно засвидетельствован в середине IX века. На основании ономастики семьи было высказано предположение, что Аргиры берут свое происхождение от некоего патрикия Мариана (Marianos) и его сына Евстафия, который был захвачен Омейядами в 740/41 году и казнен после отказа принять ислам.

Первый достоверно известный родоначальникк дома Аргиров — Лев Аргир () был византийским аристократом и военачальником, действующим в IX веке. Лев Аргир был родом из области Харсиан и служил турмархом при императоре Михаиле III (правил в 842—867), последним представителем Аморейской династии. Он участвовал в погроме 843 года против павликиан и отличился в пограничных войнах против арабов и их союзниках павликиан. Лев Аргир также основал монастырь Святой Елизаветы в своем родном Харсиане, где он, вероятно, был похоронен. У него был по крайней мере один сын: военачальник Евстафий Аргир.

Начиная с основателя семьи, Льва Аргира, большинство первых ее членов были военными, такими как Евстафий Аргир и его сыновья Лев и доместик схол Поф (Pothos). Или стратиг о. Самос Василий Аргир (ок. 970 — после 1023 г.) в XI веке. Брат этого Василия, единственный из Аргиров, который в период расцвета семьи стал гражданским чиновником, был возведен на императорский трон как Роман III Аргир (1028 — 34).

Алексей I Комнин был помолвлен с представительницей дома Аргиров, но она умерла до свадьбы. В Комниновский период (1081—1085) семья упала в статусе, и более поздние Аргиры (или Аргиропулы) были главным образом землевладельцами или интеллектуалами, среди них математик и астроном Исаак Аргир (между 1300 и 1310 — около 1375) и гуманист Иоанн Аргиропул (1415—1487).

Примечания

Ссылки 
 
 

Византийские роды